Кусаган-Мар () — топоним в России якутского происхождения.

 Кусаган-Мар — урочище, в левобережье р. Ирелях, Республика Саха (Якутия), координаты 62°31’с. ш. 113°22’в. д..
 Кусаган-Мар — озеро, на правом берегу р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 62°17’с. ш. 130°10’в. д..

Примечания

См. также 
 Кусаган